Stöt kan syfta på

 Stöt (mekanik) – en händelse i klassisk mekanik då två kroppars ytor möts
 Elektrisk stöt (ström) – att kroppen blir utsatt för en elektrisk ström
 Stöt (tyngdlyftning) – en gren inom tyngdlyftning
 Stöt (gruvstöt) – en mycket vid och djup gruvöppning
 Stötljud – ett danskt språkljud